Список покемонов из серии игр «Pokemon» по поколениям.

Список покемонов первого поколения

Список покемонов второго поколения

Список покемонов третьего поколения

Список покемонов четвёртого поколения

Список покемонов пятого поколения

Список покемонов шестого поколения

Примечания

Ссылки 
Список и описания покемонов на Pokemon.jp
Список и описания покемонов на сайте Nintendo